Steinbohrer steht für:
 einen Bohrer, der dem Bohren in Stein dient, siehe Bohrer#Steinbohrer
 eine Art mariner Ringelwürmer, siehe Terebella lapidaria
 eine Familie mariner Muscheln, siehe Weichbohrmuscheln (Petricolidae)